Оперативная группа — многозначное понятие:

В военном деле 
 Оперативная группа войск — устаревший военный термин для обозначения временного объединения части сил фронта на отдельном операционном направлении.
 Оперативная группа — группа штабных офицеров, направленная для руководства отдельными частями, действующими в отрыве от главных сил.
 Оперативная авиационная группа — оперативно-тактическое авиационное соединение ВВС, предназначенное для решения оперативных (оперативно-тактических) задач.

Другое 
 Оперативная группа — нештатный или временный орган управления, создаваемый для выполнения возникшей задачи в заданные сроки.

Примечания